Linnell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Björn Linnell (född 1952), svensk kulturskribent och förläggare
 Carl-Gustaf Linnell (1908–1980), svensk militär
 Ingemar Linnéll (född 1954), svensk handbollstränare 
 Jennie Linnéll (född 1988), svensk handbollsspelare
 John Linnell, flera personer
 John Linnell (musiker) (född 1959), amerikansk musiker
 John Linnell (konstnär) (1792–1882), engelsk landskaps- och porträttmålare
 Lisa Linnell (född 1991), svensk friidrottare
 Margit Linnell (1904–1990), svensk redaktör